Gajewo ist ein polnischer und ein russischer () Ortsname:

in Polen:
 Gajewo (Giżycko) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Grünhof, Stadt Lötzen, Ostpreußen)
 Gajewo (Czarnków) im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Woiwodschaft Großpolen (Putzighauland, Netzekreis, Westpreußen)
 Gajewo (Dolsk) im Powiat Śremski, Woiwodschaft Großpolen
 Gajewo (Golub-Dobrzyń) im Powiat Golubsko-Dobrzyński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gajewo (Nowe) im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Espenwerder, Kreis Schwetz, Westpreußen)
 Gajewo (Lubiszyn), Woiwodschaft Lebus (Nesselgrund, Kreis Soldin, Neumark/Brandenburg)
 Gajewo (Malbork), Woiwodschaft Pommern
 Gajewo (Drawsko Pomorskie) im Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern
 Gajewo (Manowo) im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern (Grünhaus, Kreis Köslin, Pommern)

in Russland:
 Gajewo (Kaliningrad) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Kropiens, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Gajewo, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Rödszen/Rödschen, 1938–1946 Röden, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Gajewo (Kursk) in der Oblast Kursk
 Gajowo (Nowgorod) in der Oblast Nowgorod
 Gajewo (Pskow) in der Oblast Pskow
 Gajewo (Tscheljabinsk) in der Oblast Tscheljabinsk
 Gajewo (Twer) in der Oblast Twer